Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Новият Капитан Скарлет“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2 

Новият Капитан Скарлет